Richard Wainwright peut faire référence à:

Militaire
 Richard Wainwright (1817–1862), commandant de la marine de l'Union pendant la guerre de Sécession
 Richard Wainwright (1849–1926), amiral dans la marine américaine pendant la guerre hispano-américaine
 Richard Wainwright (1881–1944), commandant de l'US Navy, reçoit la Medal of Honor

Autre
 Richard Wainwright (1757–1825), organiste et compositeur d'église anglaise
 Richard Wainwright (1918–2003), homme politique et homme d'affaires britannique